Geografia:
 Gori, ciutat de Geòrgia
 Riu Gori, riu del Kabulistan
 Gori (Mali)
 Pietro Gori, (Messina, 1865 - Portoferraio, 1911) advocat, intel·lectual, poeta i combatent anarquista italià
 Hotel Gori, hotel d'Olesa de Montserrat
 Moto Gori, fabricant de motocicletes italià
 Gori (hipopòtam) hipopòtam nascut al Bioparc València